Boerevestnik of Burevestnik (Буревестник) is het Russische woord voor stormvogel. Het kan staan voor
 Boerevestnik (metrostation), metrostation in Nizni Novgorod
 Boerevestnik (vliegveld), vliegveld op het Russische eiland Itoeroep
 9M730 Boerevestnik, nucleair-aangedreven kruisvluchtwapen
Boerevestnik (sportvereniging), Sovjet-sportvereniging